Руамба:
 Руамба, Саид (родился 29 июня 1968) — велогонщик из Буркина-Фасо.
 Руамба, Флоран (родился 31 декабря 1986) — футболист, полузащитник, на данный момент свободный агент.